7 miejscowości w Polsce: 

 Bronów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Bronów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz 
 Bronów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Bronów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Bronów – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice 
 Bronów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Bronów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew